Castello Aragonese („Aragonesische Burg“) ist der Name folgender Wehranlagen:

 Castello Aragonese (Bacoli)
 Castello Aragonese (Castrovillari)
 Castello Aragonese (Ischia)
 Castello Aragonese (Le Castella)
 Castello Aragonese (Ortona)
 Castello Aragonese (Pizzo)
 Castello Aragonese (Reggio Calabria)
 Castello Aragonese (Sant’Angelo)
 Castello Aragonese (Tarent)
 Castello Aragonese (Venosa)